Bilhorod (ukrainisch für „Weißenburg“) steht für:

 Bilhorod-Dnistrowskyj (Weißenburg am Dnister), Stadt im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Oblast Odessa, Ukraine
 Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, administrativer Bezirk in der Oblast Odessa, Ukraine
 Bilhorod, ukrainischer Name von Belgorod, Stadt in der Oblast Belgorod, Russland